Рожнецкий — фамилия; имеет женскую форму Рожнецкая.
 Рожнецкий, Александр Александрович (1774—1849) — польский и русский генерал, участник Наполеоновских войн, член Государственного совета Российской империи.
 Рожнецкий, Габриэль (1818—1887) — польский дирижёр, композитор и музыкальный педагог.